Spojení písmen L a T může mít různé významy:

LT 
 LT – kód ISO 3166-2 pro Litvu
 LT – kód pro italskou provincii Latina
 CM-LT – kód ISO 3166-2 pro provincii Littoral
 bývalá SPZ okresu Litoměřice
 zkratka stanice metra Letňany
 odlehčená verze (z anglického light), například AutoCAD LT
 LT-34 a LT-35 – československé tanky
 Volkswagen LT – automobil
 Lincoln Mark LT – automobil
 Lorentzova transformace
 letní tábor

Lt 
 Litevský litas – bývalá litevská měna
 Lajtnant (lieutenent, poručík) – vojenská hodnost

lt 
 litevština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.lt 
 .lt – internetová doména nejvyššího řádu pro Litvu

l/t 
 Imperiální tuna (long ton)